Prospect Hill ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Prospect Hill (Iowa)
 Prospect Hill (Massachusetts)
 Prospect Hill (Missouri)
 Prospect Hill (New York)
 Prospect Hill (North Carolina)
 Prospect Hill (Vermont)

im NRHP gelisteten Objekte:
 Prospect Hill (Maryland), ID-Nr. 73000903
 Prospect Hill (South Carolina), ID-Nr. 86003196
 Prospect Hill (Botetourt County, Virginia), ID-Nr. 79003031
 Prospect Hill (Caroline County, Virginia), ID-Nr. 76002096
 Prospect Hill (Spotsylvania County, Virginia), ID-Nr. 82004597

Siehe auch:
 Prospect Hill Historic District